Франция принимала участие в Зимних Олимпийских играх 1968 года в Гренобле (Франция) в десятый раз, и завоевала две бронзовые, три серебряные и четыре золотые медали. Сборная страны состояла из 75 спортсменов (64 мужчины, 11 женщин).

Медалисты

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты 
 sports-reference.com 

1968
Страны на зимних Олимпийских играх 1968 года